Миддельхаген () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Рюген. Подчиняется управлению Мёнхгут-Границ. Население составляет 579 человек (2009); в 2003 г. — 625. Занимает площадь 9,57 км². Официальный код — 13 0 61 023.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании